A 2007-es US Open férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte aki három szettben diadalmaskodott a szerb Novak Đoković ellen.

Kiemeltek 

  Roger Federer (Bajnok)
  Rafael Nadal (Negyedik kör)
  Novak Đoković (Döntő)
  Nyikolaj Davigyenko (Elődöntő)
  Andy Roddick (Negyeddöntő)
  James Blake (Negyedik kör)
  Fernando González (Első kör)
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  Tomáš Berdych (Negyedik kör)
  Tommy Haas (Negyeddöntő)
  Mihail Juzsnij (Második kör)
  Ivan Ljubičić (Harmadik kör)
  Richard Gasquet (Második kör)
  Guillermo Cañas (Második kör)
  David Ferrer (Elődöntő)
  Lleyton Hewitt ''(Második kör)

 Carlos Moyà (Negyeddöntő) 
 Márkosz Pagdatísz (Első kör) 
 Andy Murray (Harmadik kör) 
 Juan Ignacio Chela (Negyeddöntő) 
 Juan Carlos Ferrero (Első kör) 
 Paul-Henri Mathieu (Első kör) 
 Juan Mónaco (Negyedik kör) 
 David Nalbandian (Harmadik kör) 
 Marat Szafin (Második kör) 
 Jarkko Nieminen (Első kör) 
 Dmitrij Turszunov (Első kör) 
 Nicolás Almagro (Harmadik kör) 
 Filippo Volandri (Első kör) 
 Potito Starace (Első kör)  
 Jürgen Melzer (Második kör)
 Ivo Karlović (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1